Міжконтинентальний кубок з футболу 1999 — 38-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1998—1999 англійський «Манчестер Юнайтед» та переможець Кубка Лібертадорес 1999 бразильський «Палмейрас». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 30 листопада 1999 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вперше за свою історію здобув «Манчестер Юнайтед».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1998—1999
 Кубок Лібертадорес 1999

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2000 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1999 на transfermarkt  

1999 у футболі
1999
Футбольні змагання у Токіо
Листопад 1999